Tattartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tattartjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664089-142793), sjö i Hällefors kommun,  (0,7 ha)
Tattartjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664759-143186), sjö i Hällefors kommun, 
Tattartjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (4 ha)
Tattartjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Tattartjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (5,88 ha)
Lill-Tattartjärn, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn